Sept-Îles (Canada), een stad in de Canadese provincie Quebec
 Les Sept Îles, een eilandengroep en vogelreservaat voor de kust van het Franse schiereiland Bretagne